Nógrád (Szlovákia), történelmi régió a korábbi Nógrád vármegye Szlovákiához tartozó részén
 Nógrád (település), község Nógrád megyében
 Nógrádi vár
 Nógrád (napilap), a Nógrád Megyei Hírlap (1948–2016) címe 1964–1990 között
 Új Nógrád (napilap), a Nógrád Megyei Hírlap címe 1990 után 

hasonló
 Nógrád vármegye, magyar vármegye 1950-ig
 Nógrád megye, magyar megye 1950-től a korábbi Nógrád vármegye Magyarországon maradt részén

Jegyzetek